Tangaye peut désigner :
 Tangaye, la localité située dans le département de Boussou au Burkina Faso
 Tangaye, la commune rurale située dans le département de Diabo au Burkina Faso
 Tangaye, la commune rurale située dans le département de Gourcy au Burkina Faso
 Tangaye, la commune rurale située dans le département de Piéla au Burkina Faso
 Tangaye, la commune rurale située dans le département de Tangaye au Burkina Faso
 Le département de Tangaye dont la ville éponyme Tangaye est le chef-lieu.
 Goungré-Tangaye, la localité située dans le département de Kalsaka au Burkina Faso
 Kondé-Tangaye,  la localité située dans le département de Rambo au Burkina Faso
 Nioussi-Tangaye,  la localité située dans le département de Rambo au Burkina Faso